ES, Es o es puede referirse a:

 el código ISO 3166-1 para España;
 el nivel de dominio superior geográfico .es;
 el código ISO 639-1 para el idioma español;
 el símbolo del elemento químico einstenio.

Enlaces externos 

Siglas